Кодзо́ков — кабардинская фамилия. Известные носители:
 Кодзоков, Дмитрий Степанович (1818—1893) — кабардинский общественный деятель.
 Кодзоков, Мурат Муаедович (1986) — российский дзюдоист.
 Кодзоков, Сосруко Каральбиевич (1993) — российский борец греко-римского стиля.